Ягодино — название населённых пунктов в России:

 Ягодино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Ягодино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Ягодино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Ягодино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ягодино — деревня в Новоржевском районе(Выборская волость) Псковской области.
 Ягодино — прежнее название деревни Костыли в Михайловском районе Рязанской области.
 Ягодино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ягодино — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Ягодино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.